You and Me:

 «You and Me» — альбом Шейна Файлана.
 «You and Me» — песня Элиса Купера.
 «You and Me» — песня Джоан Франки.
 «You and Me» — сингл группы «The Cranberries».
 «You and Me» — сингл группы «Lifehouse».
 You and Me — песня швейцарской группы «Takasa».